Фэтти и Мейбл дрейфуют () — американская короткометражная кинокомедия Роско Арбакла 1916 года.

Сюжет 
Фэтти — сельский парень, женится на своей возлюбленной, Мейбл. У них начинается медовый месяц с собакой Фэтти Люком, в коттедже на берегу моря. Во время прилива Эл Ст. Джон (соперник Фэтти) и его сообщники переставили коттедж на реку. Фэтти и Мейбл, проснувшись на следующее утро, увидели себя в окружении воды в их спальне, а дом плывущим по течению.

В ролях 
 Роско 'Толстяк' Арбакл — Фэтти
 Мэйбл Норманд — Мейбл
 Эл Сент-Джон — соперник Фэтти
 Фрэнк Хейз — отец Мейбл
 Мэй Уэллс — мама Мейбл
 Вейленд Траск — главный преступник
 Глен Кавендер — риэлтор
 Джо Бордо — грабитель
 Джимми Брайант — грабитель
 дог Люк — Люк

Ссылки 

 
 Fatty and Mabel Adrift available for free download at Internet Archive

Фильмы Роско Арбакла
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1916 года